Andrew ou Andy Leslie sont des noms pouvant désigner:

 (avant 1541-1611), noble écossais
 (1818-1894), constructeur naval écossais
 (1892-?), joueur de football écossais
 (né en 1944), joueur de rugby néo-zélandais
Andrew Leslie (né en 1957), général et homme politique canadien
, joueur de football néo-zélandais

Voir aussi

Leslie, Andrew